Nha Sentimento é um disco da intérprete caboverdeana Cesária Évora, editado em 2009.

Canções 
 "Serpentina"
 "Verde cabo di nhas odjos"
 "Vento de sueste"
 "Ligereza"
 "Zinha"
 "Fatalidade"
 "Esperança di mar azul"
 "Sentimento"
 "Tchom frio"
 "Noiva de ceu"
 "Holandesa co certeza"
 "Resposta menininhas de monte sossego"
 "Mam’bia e so mi"
 "Parceria e irmandade"

Notas

Ligações externas
[ Voz d'Amor] à Allmusic 

Álbuns de Cesária Évora
Álbuns de 2009